Кири́лл Андре́евич Ко́сарев () — российский футболист, нападающий казанского клуба «Волгарь».

Клубная карьера 
Воспитанник СДЮШОР «Крылья Советов» Самара. 27 июля 2017 года дебютировал в первенстве ПФЛ в составе клуба «Крылья Советов-2» в матче против «Волги» из Ульяновска (0:5), выйдя на 75-й минуте. Всего в первенстве провёл 18 матчей, забил один гол. Через год вслед за тренером Владимиром Казаковым перешёл в клуб ПФЛ «Муром», где в 21 матче забил три гола. В августе 2019 был отдан в аренду во «Зенит-2». В Юношеской лиге УЕФА 2019/20 забил два гола в шести матчах, в молодёжном первенстве России — два гола в 10 матчах, провёл один матч в первенстве ПФЛ за «Зенит-2». Зимой вернулся в «Муром», в первенстве ПФЛ сыграл пять матчей, забил два гола.

В июне 2020 года, будучи свободным агентом, подписал 4-летний контракт с «Рубином». В чемпионате России дебютировал 31 октября, выйдя на 87-й минуте в домашнем матче с «Арсеналом» (3:1).

Зимой 2021 года на правах аренды перешёл в клуб ФНЛ «Томь».

28 июля 2021 года на правах аренды перешёл в клуб Первой лиги «Хрватски Драговоляц».

20 августа 2021 года на правах аренды перешёл в клуб «Нижний Новгород».

14 февраля 2023 года вернулся в «Волгарь».

Международная карьера 
В январе 2018 года провёл пять товарищеских матчей в составе сборной России до 17 под руководством Михаила Полишкиса. В составе сборной России до 19 лет Александра Кержакова — участник Мемориала Гранаткина 2019. В отборочном турнире юношеского чемпионата Европы 2020 в трёх матчах забил два гола.

Статистика выступлений

Клубная

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Крылья Советов-2»
Игроки ФК «Муром»
Игроки ФК «Зенит-2»
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Пари Нижний Новгород»
Игроки ФК «Волгарь»